Le terme Enjalran constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Jean Enjalran (né le  à Rodez en France; décédé le  à Rodez), un jésuite qui enseigna d'abord dans le Sud de la France, puis servit en Nouvelle-France en 1676 où il débarque à Québec.
Paulette Enjalran, historienne française.

Toponymes
Rivière Enjalran, un affluent de la rivière Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Lac Enjalran, plan d'eau de tête de la rivière Enjalran, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Collines Enjalran, ensemble de collines situés du côté Est de la rivière Enjalran dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Canton d'Eljalran, un canton dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.